Teranova ima više značenja:
 Teranova (Agriđento)
 Teranova (Alesandrija)
 Teranova (Benevento)
 Teranova (Kjeti)
 Teranova (Gorica)
 Teranova (Izernija)
 Teranova (Lodi)
 Teranova (Padova)
 Teranova (Salerno)